Ciro Moura de Sousa (Rio de Janeiro,  – Rio de Janeiro, ) foi um compositor brasileiro. Aos 19 anos, compôs sua primeira canção, para o bloco carnavalesco de São Cristóvão. Somente em 1933 começou a cantar profissionalmente, apresentando suas canções em programas de rádio.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de samba
Sambistas